De Brief aan de Hebreeën, een Nieuwtestamentisch Bijbelboek,
 Hebreeën (Bijbel), een etnografische aanduiding uit de Hebreeuwse Bijbel, of
 de Habiru, die in de bronstijd in het Midden-Oosten buiten de gevestigde samenleving in de aangrenzende (half)woestijnen leefden.